Katarzyna II Wielka – cesarzowa Rosji w latach 1762-1796 
 Katarzyna Wielka – film z 1934 roku
 Katarzyna Wielka – film z 1995 roku